Quadrante – nella geometria analitica, quarta parte del piano cartesiano.
 Quadrante – settore pari ad un quarto di un cerchio, o metà di un semicerchio.
 Quadrante – moneta romana di bronzo
 Quadrante – in araldica, settore di uno scudo quadripartito.
 Quadrante – strumento astronomico per rilevare l'altezza di un astro, usato nella navigazione
 Quadrante – rivista italiana del passato di arte e cultura
 Quadrante galattico – nell'universo fantascientifico di Star Trek, divisione della Via lattea
 Quadrante – elemento dell'orologio